Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (toneelstuk), een toneelstuk van Tom Stoppard uit 1966
 Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (film), een Britse film uit 1990 van Tom Stoppard, gebaseerd op zijn eigen toneelstuk